Puant, qui a une mauvaise odeur.
 Le puant est une figure du jeu de pouilleux.